Order Świętego Henryka (Haiti)
 Order Świętego Henryka (Saksonia)

Zobacz też 
 Order Henryka Lwa (Brunszwik)
 Order Henryka Żeglarza (Portugalia)